El término vacas puede referirse, en esta enciclopedia:

Significado 
 al plural de la palabra vaca;

Divisiones administrativas

en Bolivia 
 a Vacas, localidad y municipio de la provincia de Arani, en el departamento de Cochabamba;

en Puerto Rico 
 a Vacas, barrio ubicado en el municipio de Villalba;

Cine 
 a Vacas (1992), una película española.